Peugeot 308 peut désigner trois modèles automobiles :
 la Peugeot 308 I (2007-2015 ; 2021 en Amérique du Sud) ;
 la Peugeot 308 II (2013-2021) ;
 la Peugeot 308 III (depuis 2021).

Liens 
	
308
Homonymie d'automobile